Ненад Димитриевич () — северомакедонский баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника. Выступает за УНИКС.

Карьера 
Изначально выступал за клуб «Фруктал» из своего родного города Скопье. Позже переехал в Испанию и пополнил ряды молодёжной команды «Ховентута». Приглашался в различные юношеские составы сборной Северной Македонии.

В 2016 году дебютировал в первой команде «Ховентута», ​​показав отличные результаты.

В январе 2017 года в матче Лиги ACB против «Андорры» набрал 9 очков, 6 подборов и 5 передач. Только четыре игрока на тот момент достигали таких результатов в Испанской Лиге в возрасте до 19 лет.

В июне 2021 года подписал контракт с «Валенсией». С этим клубом вышел в полуфинал Еврокубка, где проиграл будущему победителю турнира итальянскому «Виртусу» со счетом 73:83. По итогам регулярного чемпионата Испании «Валенсия» заняла 3-е место (23 победы-11 поражений), но в четвертьфинальной серии плей-офф уступила «Басконии» (1-2) и прекратила борьбу за медали.

3 августа 2022 года арендован казанским УНИКСом из Единой Лиги ВТБ.

28 октября 2022 года Димитриевич установил рекорд сезона в Единой лиге ВТБ по количеству передач в одном матче. В матче против МБА (97:81) Ненад совершил 12 результативных передач.

Сборная Северной Македонии 
С 2020 года защищает цвета сборной Северной Македонии.

Достижения 
  Бронзовый призёр Суперкубка Единой лиги ВТБ: 2022

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте УНИКСа

Баскетболисты Северной Македонии
Игроки БК «Валенсия»
Игроки БК «Ховентут»
Игроки БК УНИКС